Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 922 dans le monde.

 Route nationale 922 en Belgique
  dans certains départements, en France